Vladimir Konstantinovitch Girs, (en langue russe : Владимир Константинович Гирс), né le  et mort le , est un vice-amiral russe qui fut victime de la Terreur rouge.

Biographie 
En 1861, diplômé du collège naval, Vladimir Konstantinovitch Girs servit en qualité d'officier à bord du croiseur cuirassé , du Pervenets, du Svetlana, du clipper Strelok, du Rynda. En 1868, successivement, il commanda le yacht impérial Marevo, le Verny, le Moriak, le Kniaz Pozarski (Prince Pozarski) (1905-1906), le croiseur protégé Bogatyr (1906-1908). Entre 1909 et 1915, il occupa le poste de commandant du port de Revel (base navale).

Le , le vice-amiral occupa les fonctions de commandant de l'artillerie à la direction générale du ministère de la construction navale. Entre 1916 et 1917, il siégea au Conseil de l'Amirauté. En décembre 1917, il fut rayé des effectifs de la Marine.

Le , Les tchékistes de Petrograd obligèrent Vladimir Konstantinovitch Girs et d'autres otages à monter sur une barge, cette dernière fut coulée par les révolutionnaires dans la golfe de Finlande. il fut l'une des nombreuses victimes de la Terreur rouge.

Sources

Liens internes 
Marine impériale de Russie

Amiral russe
Naissance en juin 1861
Décès en août 1918
Décès à 57 ans